Harry Cooper ist der Name folgender Personen:

* Harry Cooper (Musiker) (1903–1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Harry Cooper (Golfspieler) (1904–2000), englisch-amerikanischer Golfspieler